Viator est un nom propre qui peut se référer à :

Patronyme 
 Viator (), ou Viatre, moine de l'Abbaye Saint-Mesmin de Micy près d'Orléans, ermite à Tremble Vif en Sologne ; fêté le 29 mai.
 Eddy Viator, un footballeur français né le  à Colombes (Hauts-de-Seine). 
 Jean Pèlerin Viator (° vers 1445 - † avant 1524), secrétaire de Louis XI de France, puis du Duc René II de Lorraine connu comme l'auteur du De artificiali perspectiva, traité de perspective de la Renaissance.
 Viator, commune espagnole de la province d'Almería.
 VIATOR : Medieval and Renaissance Studies, une revue scientifique éditée par l'université de Californie.

Autres 
 Le terme Homo Viator signifie en latin "l'homme en chemin", ou tout simplement le pèlerin. Cette image est parfois utilisée en philosophie pour définir l'être humain comme un être toujours en devenir, "en route vers", tendu vers un idéal ou à la poursuite de ses désirs.
 Viator, un opérateur de voyage appartenant depuis 2014 à TripAdvisor

Références